Georg Dornauer ist der Name folgender Personen:

* Georg Dornauer (Politiker, 1955) (* 1955), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Georg Dornauer (Politiker, 1983) (* 1983), österreichischer Politiker (SPÖ)